Ми́клош Ме́сёй (; 19 января 1921, Сексард — 22 июля 2001, Будапешт) — венгерский поэт, прозаик, драматург, эссеист, автор книг для детей, один из наиболее значительных и авторитетных венгерских писателей второй половины XX в.

Биография 
Окончил юридический факультет Будапештского университета (1942). В 1943—1944 был на фронте, дезертировал. После войны работал в газете родного города, служил редактором в Будапештском театре кукол. Дебютировал как прозаик в 1948.

Избранные произведения 
 Sötét jelek/ Темные знаки (1957, новеллы)
 Fekete gólya/ Черный аист (1960, роман для детей)
 Az atléta halála/ Смерть атлета (1966, роман)
 Jelentés öt egérről / Донесение о пяти мышах (1967, новеллы)
 Saulus/ Савл (1968, роман)
 Pontos történetek, útközben/ Подлинные дорожные истории (1970, роман)
 A Movie/ Фильм (1976, роман)
 Bunker; The Window-cleaner/ Бункер, Средство для чистки стекол (1979, пьесы)
 Esti térkép/ Ночная карта (1981, стихи)
 Megbocsátás/ Прощение/ (1984, повесть)
 Volt egyszer egy Közép-Európa/ Была когда-то Центральная Европа (1989, новеллы)
 A negyedik út/ Четвертый путь (1990, эссе)
 Elegy/ Элегия (1990, стихи)
 Otthon és világ/ Дом и мир (1994, эссе)
 Hamisregény/ Пародийный роман (1995)
 Idegen partokon/ На чужих берегах (1995, новеллы)

Признание 
Лауреат премий Тибора Дери (1986), Кошута (1990), Агнеш Немеш Надь (2002) и др. Член Академии художеств имени Сечени (1992). Орден За заслуги перед венгерской республикой (1996). Почетный гражданин Будапешта (1996). Повлиял на творчество П.Надаша, П.Эстерхази.

Публикации на русском языке 
 Соревнование литератур: равенство шансов или гандикап? (Взгляд из Центральной Европы)// Венгры и Европа. Сборник эссе. М.: Новое литературное обозрение, 2002

Примечания

Ссылки 
 Миклош Месёй на сайте Венгерская литература
 Миклош Месёй на сайте IMDB

Писатели XX века
Писатели Венгрии
Поэты Венгрии
Драматурги Венгрии
Лауреаты премии Кошута
Выпускники Будапештского университета
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Почётные граждане Будапешта